Le Championnat du monde masculin de curling 2003 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la  de cette compétition de curling.
Il a été organisé au Canada dans la ville de Winnipeg dans le Winnipeg Arena du 5 au 13 avril 2003.

Équipes

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Match 1 
5 avril 2003 13:00

Match 2 
6 avril 2003 08:00

Match 3 
6 avril 2003 18:00

Match 4 
7 avril 2003 13:00

Match 5 
8 avril 2003 08:00

Match 6 
8 avril 2003 18:00

Match 7 
9 avril 2003 13:00

Match 8 
10 avril 2003 08:00

Match 9 
10 avril 2003 18:00

Playoffs

Demi-finale 
12 avril 2003 08:00

Jeu pour la médaille de Bronze 
13 avril 2003 08:00

Finale 
13 avril 2003 12:30

Classement des meilleurs joueurs

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2003
Curling masculin
Curling masculin 2003
Masculin Monde 2003
Sport au Canada en 2003
Sport en avril 2003